Трофей Ді Стефано (ісп. Trofeo Alfredo Di Stéfano) — футбольна нагорода, яка заснована та вручається іспанської газетою Marca з 2008 року. Ця нагорода вручається найкращому гравцеві сезону шляхом опитування читачів газети Marca та провідних футбольних експертів країни. Винагорода названа на честь легендарного гравця Альфредо Ді Стефано.

Перший трофей був вручений гравцеві Реал (Мадрид) Раулю Гонсалесу. У наступні 11 років трофей діставався лише двом гравцям: аргентинцеві Ліонелю Мессі (7 разів) та португальцю Кріштіану Роналду (4 рази). Діючий володар трофею за підсумками сезону 2019/2020рр — Карім Бензема.

Переможці

Сумарна статистика

Див. також 
 Трофей Пічічі
 Трофей Сарри
 Приз Мігеля Муньйоса

Посилання
 Трофей Ді Стефано 2008 Marca.com
 Трофей Ді Стефано 2009 Marca.com
 Трофей Ді Стефано 2010 Marca.com
 Трофей Ді Стефано 2011 Marca.com
 Трофей Ді Стефано 2012 Marca.com

Футбольні нагороди Іспанії